Ernst-Robert Grawitz – generale e medico tedesco
Paul Grawitz – patologo e medico tedesco